Wolframiet (oxide) - (Fe,Mn)WO4
 Wolframiet (sulfide) - WS2